Wesel steht für:

 Wesel, Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Kreis Wesel, einen Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Wesel (Undeloh), Ortsteil der Gemeinde Undeloh in Niedersachsen
 Wesel, mittelalterlicher Name der Stadt Oberwesel in Rheinland-Pfalz

Wesel ist der Familienname folgender Personen:

 Adriaen van Wesel (um 1417–1490/99), niederländischer Bildschnitzer
 Andries Witting van Wesel (1514–1564), flämischer Anatom und Chirurg, siehe Andreas Vesalius
 Arnold von Wesel (um 1484–1534), deutscher Humanist, siehe Arnoldus Vesaliensis
 Hermann II. Wesel († 1563), deutscher römisch-katholischer Geistlicher

 Natascha Wesel, deutsche Rechtsanwältin und Verfassungsrichterin
 Nol van Wesel (1918–1945), niederländischer Jazz-Sänger, siehe Johnny & Jones
 Uwe Wesel (* 1933), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Wessel
 Vesel